Ernest Drezen ( - ), auteur russe de langue espérantiste
 Youenn Drezen ( - ), écrivain et nationaliste breton

Patronyme breton